Цей список включає призерів чемпіонатів України з легкої атлетики в чоловічих дисциплінах за всі роки їх проведення.

Стадіонні дисципліни

100 метрів

200 метрів

400 метрів

800 метрів

1500 метрів

5000 метрів

10000 метрів

110 метрів з бар'єрами

400 метрів з бар'єрами

3000 метрів з перешкодами

4×100 метрів

4×400 метрів

4×800 метрів

Ходьба 20000 метрів

Стрибки у висоту

Стрибки з жердиною

Стрибки у довжину

Потрійний стрибок

Штовхання ядра

Метання диска

Метання молота

Метання списа

Десятиборство

Шосейні дисципліни

1 миля 

 Чемпіонати України з шосейного бігу на 1 милю проводяться з 2013

10 кілометрів 

 Чемпіонати України з шосейного бігу на 10 кілометрів проводяться з 2007

20 кілометрів 

 Чемпіонати України з шосейного бігу на 20 кілометрів проводились упродовж 2006-2011 років замість чемпіонатів України з напівмарафону

Напівмарафон

Марафон

12-годинний біг 

 Після тривалої перерви, проведення чемпіонатів України з 12-годинного бігу було поновлено з 2007

Добовий біг 

 Після тривалої перерви, проведення чемпіонатів України з добового бігу було поновлено з 2007

48-годинний біг 

 Чемпіонати України з 48-годинного бігу проводяться з 2011

Ходьба 20 кілометрів

Ходьба 30 кілометрів 

 Чемпіони на дистанції 30 кілометрів визначались на зимових чемпіонатах зі спортивної ходьби у 1997-1998, 2004-2010

Ходьба 35 кілометрів 

 Чемпіони на дистанції 35 кілометрів визначаються на зимових чемпіонатах зі спортивної ходьби, починаючи з 2011
 Основний чемпіонат на дистанції 35 кілометрів проводиться, починаючи з 2021

Ходьба 50 кілометрів

Трейл, гірський біг, крос

Трейл 

 Чемпіонати України з трейлу проводяться з 2015

Гірський біг 

 Чемпіонати України з гірського бігу проводяться з 2004. Окремі чемпіонати з гірського бігу вгору почали проводитись з 2015, а на довгу дистанцію — з 2016.

Крос

Примітки

Джерела 

 http://uaf.org.ua